David Wood puede referirse a:
 David Leroy Wood, jugador de baloncesto estadounidense;
 David Wood (teclista), teclista de la banda The Snake Corps;
 David Wood (actor), actor británico.